El término fábula se puede referir a:

 Fábula: composición breve, a manera de cuento, en donde los personajes casi siempre son animales u objetos y por lo general, el relato lleva como enseñanza una moraleja.
 Fábulas: serie de historietas del sello Vertigo, de DC Comics, creado y escrito por Bill Willingham, que se basa en los personajes clásico de los cuentos de hadas y el folklore popular.
 Fábulas del Bosque Verde: adaptación de anime de una serie de libros publicados entre 1910 y los años veinte escritos por Thornton W. Burgess.
 Fábula: canción del grupo de música pop Mecano; Lado B del sencillo Los amantes (del álbum Descanso dominical).
 Fábula: sencillo de Eros Ramazzotti incluido en el álbum Todo historias (1993).
 Fábula: productora audiovisual chilena.